Чебоксарка — топоним и гидроним в Среднем Поволжье.

Гидроним 
 Чебоксарка (приток Волги) — река в Чувашии.
 Чебоксарка (приток Малого Черемшана) — река в Татарстане.

Топоним 
 Русская Чебоксарка - село в Новошешминском районе Республики Татарстан.
 Чувашская Чебоксарка - село в Новошешминском районе Республики Татарстан.

См. также 
 Кукшум - река в Чувашии, приток реки Цивиль